— японский  и -абстракционист.

Биография 
 1923 — родился в префектуре Тотиги;
 1946—1949 — изучает эстетику и историю искусств в Университете Кэйо.
 1949—1953 — изучает живопись у Умэхаро Рюсабуро в Токийском университете искусств.
 1953 — становится членом художественного общества Мусанакодзи Санэацу Атараси мура (Общество Новой деревни).
 1954 — начинает цикл «Ночные миры». Сотрудничает с Обществом Восьми.
 1956 — поездка в Европу. Обучение у Перикла Фаццини в Риме.
 1957—1963 — поездка в Вену, где изучает гравюру по меди и масляную живопись. Приглашается Карлом Прантлем принять участие в Европейском симпозиуме скульпторов в Санкт-Маргаретен.
 1963 — участвует в выставке Форм Вива, в Югославии.
 1963—1967 — живёт в Берлине, где работает скульптором.
 1964 — участник Европейского симпозиума скульпторов в Берлине.
 1967 — возвращается в Японию.
 1968 — один из организаторов Международного симпозиума Железа и Стали в Осаке.
 1978 — издаёт свой первый сборник поэм «Доспехи Нэнси».
 1987 — презентируется коллекция работ художника Иида Ёсикуни — Утро в движении.

До самой своей смерти художник живёт в Матиде, Токио.

Персональные выставки (избранные) 
 1953 — Токио, галерея Марузен
 1960 — Мюнхен, галерея Гурлитт
 1961 — Вена, Афро-азиатский институт
 1963 — Милан, галерея Пагани; Венеция, галерея Иль Канале
 1967 — Берлин, галерея Шпрингер
 1972 — Токио, галерея Минами
 1974 — Нью-Йорк, галерея Дениз Рене
 1979 — Лондон, галерея Эннели Джуд
 1987 — Ретроспектива скульптуры, Токио, художественный музей Мегуроки, Киото, Музей современного искусства
 1997—1998 — Ретроспектива живописи и скульптуры, Камакура, Музей современного искусства префектуры Канагава.

Международные выставки (избранные) 
 1967 — Первый приз на Городском конкурсе скульптуры, Берлин
 1968 — Премия на выставке Современное японское искусство, Камакура
 1968 — Первый приз на 1-й Выставке современной скульптуры, Кобе, парк Симурикю
 1985 — Реконструкция: Авангардное искусство в Японии 1945—1965, Оксфорд, Музей современного искусства
 1996 — Реализм в Японии (ранняя масляная живопись), Нагоя, Городской художественный музей

Литература 
 Japanese Modern Art. Painting from 1910 to 1970, Edition Stemmle, Zürich — New York  ISBN 3-908161-86-X